La coupe d'Angleterre de football 2001-2002 est la  de la Coupe d'Angleterre de football. Arsenal remporte sa huitième Coupe d'Angleterre de football au détriment de Chelsea sur le score de 2-0 au cours d'une finale jouée dans l'enceinte du stade du Millennium Stadium de Cardiff.

Quatrième tour

Cinquième tour

Quarts de finale

Match à rejouer

Demi-finales

Finale 

2001-2002
Angleterre
Sport en Angleterre en 2001
Sport en Angleterre en 2002